McDonough steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 McDonough (Georgia)
 McDonough (New York)
 McDonough County

Familienname folgender Personen:
 Al McDonough (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler
 Alexa McDonough (1944–2022), kanadische Politikerin (NDP)
 Colleen McDonough (* 1958), US-amerikanische Zoologin
 Denis McDonough (* 1969), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 Dick McDonough (1904–1938), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Banjospieler
 Eileen McDonough (1962–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank McDonough (* 1957), britischer Historiker und Buchautor
 Gordon L. McDonough (1895–1968), US-amerikanischer Politiker
 Hubie McDonough (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Joseph A. McDonough (1896–1944), US-amerikanischer Regieassistent
 Mary Elizabeth McDonough (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Neal McDonough (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Patrick McDonough (* 1961), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Thomas Joseph McDonough (1911–1998), US-amerikanischer Bischof

Sonstiges:
 McDonough-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 MacDonogh
 Macdonough